Марка (или марк) може да се отнася за някое от следните понятия.

Парични единици 
 германска марка - бивша парична единица на Германия
 естонска марка - бивша парична единица на Естония
 източногерманска марка - парична единица на бивша Източна Германия
 конвертибилна марка - парична единица на Босна и Херцеговина
 полска марка - бивша парична единица на Полша
 райхсмарка - бивша парична единица на Германия
 рентна марка - бивша парична единица на Германия
 финландска марка - бивша парична единица на Финландия

Други 
 марка - териториална единица при древните германи, във Франкската държава и Средновековна Германия
 пощенска марка
 налогова марка
 гербова марка – вид налогова марка
 марка (бранд) - име, лого, слоган и/или дизайн схема, свързани с даден продукт или услуга
 търговска марка – защитена от закона марка
 „Марка“ - испански спортен вестник
 Марка – град в Сомалия